Loma del Rancho kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma del Rancho, San José del Rincón, 
 Loma del Rancho, Almoloya de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar